Національний дивізіон Молдови 1992 — 1-й сезон чемпіонату Молдови з футболу після здобуття країною незалежності. Титул здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч 
В час проведення турніру у регіоні тривав конфлікт між Молдовою та Придністровською Молдавською Республікою. У чотирьох матчах двох останніх турів Футбольної федерації Молдови було ухвалене рішення зарахувати нічийні результати.

У підсумку «Тилігул» та «Зімбру» набрали рівну кількість очок, а на 28 червня був призначений «золотий матч», місцем проведення якого визначили місто Бєльці.

Але у зв'язку із військовим конфліктом тирасполяни не змогли прибути на зустріч, і чемпіоном Молдови 1992 року був оголошений столичний «Зімбру».

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1992
Молдова